Corston – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Corston – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)